Президентские выборы в Тунисе прошли 15 сентября 2019 года. Ни один из кандидатов не смог победить в первом туре, первые четыре кандидата еле-еле набрали вместе 50 % голосов. Второй тур изначально был намечен на конец сентября. Первоначально выборы планировалось провести в ноябре, но президент Эс-себси умер и выборы пришлось назначить на более ранний срок.

Это вторые прямые выборы после Революции 2011 года.

Избирательная комиссия не успела к концу сентября подготовить второй тур и он был перенесён на октябрь. В начале октября была объявлено, что второй тур пройдёт 13 октября.

6 октября 2019 года проходят парламентские выборы.

Начало кампании 
После того, как президент Эс-себси умер началась избирательная кампания.

Избирательная система 
Президент страны избирается прямым голосованием.

Особенности выборов 
18 июня 2019 года Народная ассамблея Туниса первого созыва (2014—2019) приняла поправки в законодательство, согласно которым некоторые кандидаты не могли участвовать в выборах. .

Предварительные результаты 

Президентом Туниса был избран Каис Саид.

Примечания 

Выборы в Тунисе
Тунис
2019 год в Тунисе